Liar (Queen), een nummer van de Britse rockband Queen
 Liar (Three Dog Night), een nummer van de Amerikaanse rockband Three Dog Night
 Liar (Megadeth), een nummer van de Amerikaanse thrashmetalband Megadeth
 Liar (Camila Cabello), een nummer van de Cubaans-Amerikaanse zangeres Camila Cabello
 Liar (band), een Belgische metalcore band uit de H8000 scene.
 Liar (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017